El término Ferrocarriles del Estado puede referir a:

Administración de Ferrocarriles del Estado, un organismo estatal del Uruguay creado en 1952.
Ferrocarriles del Estado (Argentina), un organismo estatal de la Argentina creado en 1909.
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), un organismo estatal de Chile creado en 1884.
Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (EFE), un organismo estatal de Ecuador.
Instituto de Ferrocarriles del Estado, un organismo estatal de Venezuela creado en 1946.